Eberardo II di Württemberg (1315-1392), conte di Württemberg
Eberardo II di Württemberg (1447-1504), duca di Württemberg